Særslev Kirke kan henvise til flere kirker i Danmark:
 Særslev Kirke (Kalundborg Kommune), Særslev Sogn, Kalundborg Kommune
 Særslev Kirke (Nordfyns Kommune), Særslev Sogn, Nordfyns Kommune